Група може да се отнася за:

Група хора 
 Социална група
 Етническа група
 Организация

Наука и технологии

В математиката 
 Група – множество със зададена бинарна операция, отговарящо на дадени правила;

В химията 
 Функционална група
 Група на периодичната система – съвкупност от химични елементи със сходни свойства (в обща колона на периодична система).

В информационните технологии 
 група – елемент в информационна система за контрол на достъпа;
 Фейсбук група

Други 
 група по инвалидност – хора по степен на работоспособност на инвалид;
 кръвна група – хора по съвместимост при кръвопреливане;
 музикална група – група от изпълнители на музика
 по музикален стил:
 метъл-група – група от изпълнители на метъл;
 поп-група – група от изпълнители на популярна музика;
 пънк-група – група от изпълнители на пънк музика;
 рок-група – група от изпълнители на рок музика;
 фолклорна група – група от изпълнители на народна музика;
 по средство на изпълнение:
 вокална група – група само от певци и певици;
 вокално-инструментална група – група с певец/певци и изпълнител/-и на музикални инструменти;
 инструментална група – група само от изпълнители на музикални инструменти;
 подгряваща група – група, подготвяща публиката за изпълнение на основната група;
 парламентарна група – обединение на народни представители от партия и/или коалиция;
 потребителска група – всички потребители на даден вид продукт (стока или услуга);
 престъпна група – банда от престъпници, преследващи обща цел;
 работна група – хора, събрани временно за постигане на определена цел;
 ударна група – временно военно формирование за настъпление;
 футболна група:
 професионална футболна група
 квалификационна група